Karl Oertel ist der Name folgender Personen:

* Karl Oertel (Unternehmer) (1825–1903), deutscher Unternehmer 
 Karl Oertel (Geodät) (Karl Johannes Oertel; 1858–1949), deutscher Geodät und Astronom 
 Karl Oertel (Maler) (1890–1979), deutscher Maler 
 Karl Michael Oertel (1866–1900), deutscher Druckereiunternehmer und Politiker (SPD), MdR